Los kannemeyéridos (Kannemeyeriidae) son una familia de sinápsidos del orden de los terápsidos o reptiles mamiferoides. Eran robustos, tenían pico y, a veces, colmillos. Fueron los herbívoros dominantes en la Tierra  durante la mayor parte del Triásico. Aunque compartieron la tierra con los dinosaurios, pertenecen a un grupo completamente diferente de reptiles.

Taxonomía 
Los kannemeyéridos incluyen 22 géneros, algunos de ellos dudosos:

 †Angonisaurus
 †Barysoma
 ?†Calleonasus
 †Chanaria
 †Dinodontosaurus
 †Dolichuranus
 †Rhinocerocephalus
 †Sangusaurus
 †Zambiasaurus
 †Tetragonias
 †Vinceria
 †Wadiasaurus
 †Jachaleria
 †Ischigualastia
 †Kannemeyeria
 †Parakennemeyeria
 †Rabidosaurus
 †Uralokannemeyeria
 †Sinokannemeyeria
 †Rechnisaurus
 †Edaxosaurus
 †Placerias

Filogenia
A continuación un cladograma modificado a partir de Surkov y Benton (2008) mostrando las relaciones filogenéticas de los kannemeyéridos:

Referencias 

Dicynodontia
Sinápsidos del Triásico